Scheer může být:
 Scheer, město v Bádensko-Württembersku
 Scheer, řeka ve Francii
 německý název vesnice Žďárek (Chyše) v okrese Karlovy Vary

 příjmení více osobností:
 Andrew Scheer (* 1979) – kanadský politik
 Dolph van der Scheer (1909–1966) – nizozemský rychlobruslař
 Hermann Scheer (1944–2010) – německý politik a generální předseda Světové rady pro obnovitelné zdroje energie (WCRE)
 Michal Maximilián Scheer (1902–2000) – slovenský architekt
 Reinhard Scheer (1863–1928) – admirál německého císařského loďstva